Комиш-Бурун — мис в Криму на березі Керченської протоки.
 Комиш-Бурун — колишня назва селища Аршинцеве, нині це мікрорайон Керчі.
 Комиш-Бурун — морський порт в Криму.
 Комиш-Бурун — бухта в Криму.